Rafael Orozco, el ídolo – kolumbijska telenowela z 2012 roku. Została napisana przez Alejandro Palacio, Taliana Vargas, Maritza Rodríguez i Mario Espitia, w reżyserii Andrés Marroquín i Unai Amuchastegui. Oparty na życiu kolumbijskiego piosenkarza Rafael Orozco Maestre.

W rolach głównych 

 Alejandro Palacio​ - Rafael Orozco Maestre
 Taliana Vargas - Clara Cabello Sarmiento
 Maritza Rodríguez​ - Martha Mónica Camargo
 Mario Espitia - Ernesto "Teto" Tello

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 
 Oficjalna strona 

Kolumbijskie telenowele
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Telenowele Caracol